Odaglia – cognome italiano
 Giorgio Odaglia – medico, accademico e pallanuotista italiano
 Manovra di Marcante-Odaglia – manovra di compensazione forzata dell'orecchio medio